Denumirea de Penkovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Penkovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Penkovți, un sat în comuna Trăn, regiunea Pernik.